Damernes enkeltstart ved VM i landevejscykling 2021 blev afholdt mandag den 20. september med start i Knokke-Heist og mål i Brugge i Flandern, Belgien. Ruten var 30,3 km lang. Løbet blev vundet af hollandske Ellen van Dijk.

Hold og ryttere

Danske ryttere 
 Emma Norsgaard Jørgensen
 Rebecca Koerner

Resultater

Eksterne henvisninger 
 

Enkeltstart (damer)